Гамарня — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гамарня — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Гамарня — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Гамарня — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Украина 
 Гамарня — село в Малинском районе Житомирской области.
 Гамарня — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Гамарня — село в Каневском районе Черкасской области